Поузі () — прізвище, зокрема англійське.

Прізвище 
 Джеймс Поузі — американський професіональний баскетболіст.
 Тайлер Поузі — американський актор та співак.

Топоніми 
 Поузі (округ, Індіана) — округ (графство) у штаті Індіана, США. 

Англійські прізвища